Gao (achternaam); een Chinese achternaam
Gao (regio); een regio in Mali
Gao (stad); een stad in die regio
 Gao (departement), departement van Burkina Faso
 Gao (Burkina Faso), hoofdplaats van het departement